Соревнования у женщин в беге на 60 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2013 года прошли 2 и 3 марта.

Предварительные забеги

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Результаты полуфиналов
 Результаты Финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013